

Patronymes 
Bartolozzi est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Andrea Bartolozzi (* 1999), coureur cycliste italien ;
 Francesco Bartolozzi (1727, Florence  1815, Lisbonne), graveur italien ;
 Gaetano Stefano Bartolozzi (1757–1821), graveur, commerçant et marchand d'art italien ;
 Giuseppe Bartolozzi (1905–1982), mathématicien italien ; 
 Elizabetta Lucia Bartolozzi (1797–1856), qui deviendra Lucia Elizabeth Vestris, actrice et chanteuse d'opéra anglaise ;
 Paolo Bartolozzi (1957-2021), député européen italien ;
 Therese Jansen Bartolozzi (ca. 1770–1843), pianiste allemande ;
 Waldemaro Bartolozzi (1927-2020), coureur cycliste italien, devenu ensuite directeur sportif.

Autres 
 Le Prix Bartolozzi, distinction en mathématiques.

Patronyme italien